AXM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto El Eden, Armenia, Colombia
 AXM – codice vettore ICAO di AirAsia